Хірон — у давньогрецькій міфології кентавр, син Кроноса і Філіри. Відомий тим, що підтримував дружні стосунки з багатьма людьми.
 Хірон — астероїд у сонячній системі. Належить до класу кентаврів, чиї орбіти розташовано між орбітами Юпітера і Нептуна.